Montesquieu ist der Name folgender Person:
 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu (1689–1755), französischer Schriftsteller und Staatstheoretiker

Montesquieu ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Montesquieu (Hérault) im Département Hérault
 Montesquieu (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Montesquieu (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Montesquieu mit Namenszusatz:
 Montesquieu-Avantès im Département Ariège
 Montesquieu-des-Albères im Département Pyrénées-Orientales
 Montesquieu-Guittaut im Département Haute-Garonne
 Montesquieu-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Montesquieu-Volvestre im Département Haute-Garonne

Montesquieu bezeichnet außerdem:
 den Jahrgang, der 1964–66 an der französischen Elitehochschule École nationale d’administration (ENA) studierte
 (7064) Montesquieu, einen Asteroiden des Hauptgürtels